Lövvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lövvattnet, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (22,9 ha)
Lövvattnet, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Lill-Lövvattnet, sjö i Skellefteå kommun,  (77,2 ha)
Stor-Lövvattnet, sjö i Skellefteå kommun,  (2,21 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn